Рудка () — село в Чемеровецком районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 60 человек. Почтовый индекс — 31615. Телефонный код — 3859. Занимает площадь 0,259 км². Код КОАТУУ — 6825286203.

Местный совет 
31615, Хмельницкая обл., Чемеровецкий р-н, с. Ольховцы, ул. Гагарина, 4

Примечания

Ссылки 
 Рудка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Чемеровецкого района